Értelem és érzelem (Sense and Sensibility), Jane Austin 1811-ben kiadott regénye
 
Filmek
 Értelem és érzelem (Sense and Sensibility), 1971-es brit tv-sorozat
 Értelem és érzelem (Sense and Sensibility), 1981-es brit tv-film Rodney Bennett rendezésében
 Értelem és érzelem (Sense and Sensibility), 1995-ös brit film Ang Lee rendezésében
 Értelem és érzelem (Sense and Sensibility), 2008-as brit tv-film John Alexander rendezésében